Татья́на Кала́шникова:

 Калашникова, Татьяна Алексеевна (род. 1972) — российская актриса.
 Калашникова, Татьяна Васильевна (1929—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Калашникова, Татьяна Ильинична (род. 1965) — литератор, поэт.
 Калашникова, Татьяна Михайловна (1919—2002) — советский и российский географ, педагог.